les membres d’une famille mafieuse américaine dont :
 John Gotti (1940-2002), son membre le plus notoire, parrain de la famille Gambino ;
 Peter Gotti (1939-2021), Richard V. Gotti (né en 1942), Gene Gotti (né en 1946), Vincent Gotti (né en 1952), quatre frères de John ;
 John A. Gotti (né en 1964), un fils de John ;
 Ettore Gotti Tedeschi (né en 1945), économiste et banquier italien ;
 Giovanni Gotti (1912-1988), coureur cycliste italien, grand-père d’Ivan ;
 Girolamo Maria Gotti (1834-1916), cardinal italien maître général de l’ordre des Carmes déchaux ;
 Irv Gotti (né en 1970), producteur de musique américain ;
 Ivan Gotti (né en 1969), coureur cycliste italien, petit-fils de Giovanni ;
  (né en 1986), joueur de football italien ;
 Renato Gotti (né en 1964), coureur de fond italien ;
 Vincenzo Ludovico Gotti (1664-1742), cardinal italien de l'ordre des dominicains ;
 Tito Gotti (1927-), chef d’orchestre, musicologue, essayiste et producteur musical italien ;
 Yo Gotti, nom de scène de Mario Mims (1980-), rappeur américain.

Autres 

 Gotti, un téléfilm américain réalisé par Robert Harmon, en 1996 ;
 Gotti, un film américain réalisé par Kevin Connolly, sorti en 2018.

Homonymie de titre